Појам Квинси може да се односи на:
Квинси (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Квинси (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Квинси (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс
Квинси (Флорида), град у САД у држави Флорида
Квинси (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
Квинси (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Квинси (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо